Bolby kan avse:
Bolby, en by på Ljusterö